Села:
 Яблуневе — Дніпропетровська область, Криничанський район
 Яблуневе — Житомирська область, Звягельський район
 Яблуневе — Київська область, Баришівський район
 Яблуневе — Полтавська область, Оржицький район
Селища:
 Яблуневе — Вінницька область, Калинівський район

Див. також 
 Яблуниця
 Яблунів
 Яблунівка
 Яблунька
 Яблонов (значення)